Municipio de New Albany puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de New Albany (condado de Floyd, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Floyd.
 Municipio de New Albany (condado de Story, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Story.